Беревоешти има више значења:

 Беревоешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Беревоешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Беревоешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији